Јолоксочитл 2. Сексион има више значења:

 Јолоксочитл 2. Сексион (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Јолоксочитл 2. Сексион, Сан Северо (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику